Zeeman steht für:

 Zeeman textielSupers, niederländische Textilhandelskette
 Zeeman (Mondkrater)

Zeeman ist der Familienname folgender Personen:
 Carling Zeeman (* 1991), kanadische Ruderin
 Erik Christopher Zeeman (1925–2016), britischer Mathematiker
 Joren Zeeman (* 1989), kanadischer Volleyballspieler
 Pieter Zeeman (1865–1943), niederländischer Physiker
 Reinier Zeeman (1623–1688), niederländischer Maler und Radierer

Siehe auch:
 Zeeman-Effekt
 Zeeman-Slower
 Seeman
 Seemann (Begriffsklärung)
 Seaman
 Zeemann
 Zeman